Корсика (Corsica) — многозначное слово:

География 
 Корсика — остров в Средиземном море, принадлежащий Франции.
 Верхняя Корсика — департамент Франции.
 Южная Корсика — департамент Франции.

Другое 
 Corsica — легковой автомобиль от «Шевроле» (Chevrolet).
 Коrsика — российская рок-группа, в названии вместо кириллических «р» и «с» используется латинские «r» и «s».